Federation Cup 1977 var den 15. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen havde deltagelse af 31 hold og blev spillet på græsbaner i Devonshire Park Lawn Tennis Club i Eastbourne, Storbritannien i perioden 13. - 18. juni 1977. Storbritannien var Fed Cup-værtsland for anden gang, men det første anden gang, at mesterskabet blev afviklet i Eastbourne.

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som i finalen besejrede Australien med 2-1 i en gentagelse af finalen fra det foregående år. USA vandt dermed mesterskabet for andet år i træk og sjette gang i alt. Det vindende hold bestod af Chris Evert, Rosie Casals og Billie Jean King, mens Australien blev repræsenteret af Kerry Reid, Dianne Fromholtz og Wendy Turnbull.

Danmark blev repræsenteret af et hold bestående af Dorte Ekner og Helle Viragh, der tabte i første runde til Storbritannien, men som derefter vandt trøstrunden for de 23 hold, der blev slået ud i første eller anden runde af hovedturneringen. I trøstfinalen besejrede danskerne Japan med 3-0.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede to hold om den sidste plads i hovedrunden.

Følgende hold gik videre til hovedrunden:

Hovedrunde

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 23 hold, der havde tabt i første eller anden runde i hovedturneringen eller i kvalifikationsrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1977  

Fed Cup
Tennis i 1977
Tennis i Storbritannien
Sport i Eastbourne